

Уса — річка у Самарській області, права притока Волги
 Уса — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Уса — селище, Інтинський міський округ, Республіка Комі
 Уса — залізнична станція, Сосногірське відділення, Північна залізниця

Уса — місто, префектура Ойта

Див. також 
 Усабаш
 Уса-Степановка